Topklasse (auto), een klasse in het autosegment;
Topklasse (cricket), de hoogste klasse in het Nederlands cricket;
Topklasse (vrouwenvoetbal), een divisie in het Nederlands vrouwenvoetbal vanaf het seizoen 2011/2012.
Topklasse (volleybal), een klasse in het volleybal (slechts bij de jeugd).
Derde divisie (voetbal Nederland) (mannenvoetbal), voorheen Topklasse, twee divisies in het Nederlands voetbal vanaf het seizoen 2010/2011.